Rietzschke (sorbisch rěčka, Verkleinerungsform von Fluss, also das Flüsschen oder der Bach) oder Rietzschkebach ist der Name folgender Bäche:

 Rietzschke (Radebeul) (auch Rietzschkebach), ein Verlorenes Wasser im Rietzschkegrund in Radebeul, Sachsen
Rietzschke (Müglitz) (auch Rietzschkebach), ein linker Nebenfluss der Müglitz (Fluss), durch Bosewitz, Mündung in Dohna
Rietzschke (Mulde, Eilenburg), ein linker Nebenfluss der Mulde (Fluss), Mündung in Hainichen (Ortsteil von Eilenburg)
Rietzschke (Mulde, Wurzen), ein gefasster Bach in Wurzen
Rietzschke (Schwennigke), ein Fließgewässer, das in die Schwennigke mündet und zum Einzugsgebiet der Weißen Elster gehört

Rietzschke ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Kleine Rietzschke, ein Nebental wie auch eine Straße im Rietzschkegrund in Radebeul, Sachsen
 Nördliche Rietzschke, ein Bach in Leipzig, Sachsen
 Östliche Rietzschke, ein Bach in Leipzig, Sachsen